Noah Katterbach (Simmerath, 2001. április 13. –) német utánpótlás válogatott labdarúgó, a Hamburger SV játékosa kölcsönben az 1. FC Köln csapatától.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
A TuS DJK Dreiborn korosztályos csapataiban nevelkedett, majd 2008-ban az 1. FC Köln akadémiájára igazolt. 2018-ban kiérdemelte a Fritz Walter-medált az U17-es korosztályban. A 2018–19-es szezonban több alkalommal is a kispadon kapott lehetőséget az első csapatban a Bundesliga 2-ben. 2019. augusztus 31-én a második csapatban debütált az Alemannia Aachen csapata ellen. október 5-én mutatkozott be az első csapatban az élvonalban a Schalke 04 ellen 1–1-re végződő mérkőzésen, kezdőként. Október 29-én góllal mutatkozott be a kupában az 1. FC Saarbrücken ellen. 2020 májusában meghosszabbította szerzőzését 2024-ig. 2022 januárjában kölcsönbe került a svájci Basel csapatához. 2023. január 17-én kölcsönbe került félévre a Hamburger SV csapatához.

A válogatottban 
Részt vett a 2018-as U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságon, ahol a válogatottal a D csoport harmadik helyén végeztek.

Statisztika 
2022. február 19-ei állapot szerint.

Jegyzetek

Külső hivatkozások
 Noah Katterbach adatlapja a Kicker oldalán 
 Noah Katterbach adatlapja a Transfermarkt oldalán 
 

Német labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
2001-ben született személyek
Az 1. FC Köln II labdarúgói
Az 1. FC Köln labdarúgói
A Basel labdarúgói
A Hamburger SV labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
A 2. Bundesliga labdarúgói
A Swiss Super League labdarúgói
Élő személyek